El sobrenombre de sultán azul puede referirse a:
 Ma al-'Aynayn o Ma el Ainín (1830-1910), jeque del Sáhara Occidental;
 Ahmed al-Hiba (1876-1919), hijo del anterior, líder anticolonial;
 Merebbi Rebbu o Marabbi Rebbu (1818-1942), hermano del anterior.